24 км — остановочный пункт (платформа) Октябрьской железной дороги, находящийся на территории Угличского района Ярославской области.

Характеристика 
Остановочный пункт расположен на территории Головинского сельского поселения. Единственным близлежащим населённым пунктом является деревня Струково, расположенная на берегу реки Волги.

Железнодорожное сообщение

Примечания

Ссылки 
 Остановочный пункт 24 км на сайте Единая сетевая разметка
 Расписание поездов по остановочному пункту 24 км
 Фотографии Остановочного пункта 24 км

Остановочные пункты по алфавиту
Остановочные пункты Московского региона Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Ярославской области